Koreana ist der Name

 einer südkoreanischen Musikgruppe, siehe Koreana (Band)
 eines südkoreanischen Kulturmagazins, siehe Koreana (Magazin)

Siehe auch:
 Tripitaka Koreana